Никелодеон:
 Ироническое американское название дешёвого кинотеатра ( — пятачок, одеон — разновидность греческого театра).
 Никелодеон — американская комедия режиссёра Питера Богдановича.
 Nickelodeon — телевизионный канал.

См. также 
 Nickelodeon (значения)